Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo superando in finale Ivan Dodig e Marcelo Melo per 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)

  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale) 
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (secondo turno)

Wildcard 

  Frank Dancevic /  Adil Shamasdin (primo turno)

  Vasek Pospisil /  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2014
ATP World Tour 2014